Alfred hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas
Alfred Binet, psicólogo y pedagogo francés.
Alfred Dreyfus, militar francés célebre por el Caso Dreyfus.
Alfred el Grande, rey de Wessex.
Alfred Fried, periodista y pacifista austríaco, premio Nobel de la Paz en 1911.
Alfred García, cantante.
Alfred Harker, geólogo inglés.
Alfred Hitchcock, director de cine británico.
Alfred Jodl, general alemán.
Alfred Jules Ayer, filósofo británico.
Alfred Nobel, inventor de la dinamita.
Alfred Wegener, meteorólogo alemán.
Alfred Werner, químico suizo, premio Nobel de Química en 1913.

Lugares  Estados Unidos
Alfred (Maine)
Alfred (pueblo), estado de Nueva York;
Alfred (villa), estado de Nueva York;
Alfred (Texas), Estados Unidos.